SPB může znamenat:

 Shortest Path Bridging – specifikovaný ve standardu IEEE 802.1aq, technologie počítačových sítí
 Svaz protifašistických bojovníků – organizace účastníků národně osvobozeneckého boje a boje proti fašismu
 Schynige Platte Bahn – ozubnicová dráha ve Švýcarsku a společnost, která ji provozuje

Externí odkazy